Гладкий Кирило — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, миргородський полковник (1650, 1651).
 Гладкий Кирило Семенович — державний службовець Російської імперії XVIII і XVII століть українського походження, губернатор Херсонський та Катеринославський.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок